Новиковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Бийском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новиково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1545 человек, в том числе 743 мужчины и 802 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Бехтемир-Аникино,
 село Новиково,
 посёлок Промышленный.

Примечания 

Муниципальные образования Бийского района
Сельские поселения Алтайского края